Miejscowości w USA:
 Brookline – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Brookline – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Brookline – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Brookline – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Gminy w USA:
 Brookline (ang. Brookline Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Brookline (ang. Brookline Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Brookline (ang. Brookline Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Brookline (ang. Brookline Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham